|}

Die Bahnstrecke Zagreb–Dugo Selo ist eine zweigleisige, elektrifizierte Bahnstrecke in Kroatien. Sie ist rund 21 km lang und als Strecke von internationaler Bedeutung klassifiziert. Sie ist gleichermaßen Teil des Paneuropäischen Verkehrskorridors Vb von Rijeka über Zagreb nach Budapest und des Paneuropäischen Verkehrskorridors X von Salzburg über Zagreb und Belgrad nach Thessaloniki.

Geschichte 
Gemeinsam mit der nördlich von Dugo Selo anschließenden Strecke von Gyékényes wurde die Strecke Zagreb–Dugo Selo von der Ungarischen Staatsbahn errichtet und 1870 in Betrieb genommen. Zusammen mit der südwestlich von Zagreb anschließenden, 1873 fertiggestellten Strecke nach Rijeka diente sie dem Verkehr zwischen Budapest und der damals ungarischen Hafenstadt Rijeka.

Im Ergebnis des Ersten Weltkriegs wurde das Einzugsgebiet der Strecke Teil des Ende Oktober 1918 ausgerufenen Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen (ab 1929 Königreich Jugoslawien). Auch die Strecke Zagreb–Dugo Selo ging auf dieser Grundlage in der späteren Jugoslawischen Staatsbahn auf. Mit der Unabhängigkeit Kroatiens 1991 ging die Strecke auf die neu gegründete Eisenbahngesellschaft Hrvatske željeznice (HŽ) über.

Als Bestandteil der Ost-West-Hauptstrecke Belgrad–Zagreb–Dobova (–Ljubljana) wurde die Strecke elektrifiziert, im Jahr 1970 wurde der elektrische Zugbetrieb mit dem Wechselstromsystem 25 kV 50 Hz aufgenommen.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kroatien
Bahnstrecke ZagrebDugoSelo
Bahnstrecke ZagrebDugoSelo